Gooskens ist der Name von

 Bruno Gooskens (* 1938), niederländischer römisch-katholischer Priester und Abt der Trappistenabtei Mariawald
 Charlotte Gooskens
 Cathrijn Haubrich-Gooskens
 Jairo Gooskens